Vollore ist Teil des Namens zweier benachbarten Gemeinden im französischen Département Puy-de-Dôme, die bis zum Jahr 1791 eine Einheit bildeten:

Vollore-Montagne
Vollore-Ville